

Moldavia
Florești, uno dei 32 distretti che compongono il Paese
Florești, città capoluogo del distretto omonimo

Romania
Floreşti, comune del distretto di Cluj
Florești, comune del distretto di Mehedinți
Florești, comune del distretto di Prahova
Florești-Stoenești, comune del distretto di Giurgiu